Al-Hawasz (Hama)
 Al-Hawasz (Hims)